Мура́та () — японське прізвище і топонім.

Відомі носії 
 Мурата Наокі — майстер дзюдо.
 Мурата Хідео — японський співак.
 Мурата Масахіко — режисер аніме.
 Мурата Рьота — японський боксер.
 Мурато Сінуя — японський рок-музикант.
 Мурата Суйо — розробник відеоігор.
 Мурата Таку — розробник відеоігор.
 Мурата Ясудзі — режисер аніме.
 Мурата Юсуке — манґака.

Топонім 
 Мурата (Міяґі) — містечко в Японії.
 Мурата (Сан-Марино) — село в Сан-Марино.

Інше 
 Мурата (футбольний клуб)